Rent (qui en anglais signifie « Loyer » ) peut désigner :

 Rent, comédie musicale (1996) :
 Rent, film basé sur la comédie musicale et réalisé par Chris Columbus (2005).
 Rent, téléfilm joué et diffusé en direct et basé sur le réseau Fox et basé sur la comédie musicale (2019).

Chansons 
 Rent, chanson des Pet Shop Boys (1987)